Schipper ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schipper (1873–1915), deutscher Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe und Bezirksamtmann in Kamerun
 Bernd U. Schipper (* 1968), deutscher Theologe und Ägyptologe
 Emil Schipper (1882–1957), österreichischer Kammersänger
 Esther Schipper (* 1963), deutsche Galeristin
 Friedrich Schipper (* 1972), österreichischer Archäologe
 Gerard Schipper (* 1948), niederländischer Radrennfahrer
 Georg Schipper (1878–1972), Heimatforscher und Politiker (MdL)
 Jessicah Schipper (* 1986), australische Schwimmerin
 Jakob Schipper (1842–1915), Anglist und Hochschullehrer an der Universität Wien
 
 Jörn Schipper (* 1955), deutscher Schlagzeuger und Komponist des Modern Jazz
 Kerstin Schipper (* 1964), Richterin am Bundesverwaltungsgericht
 Kristofer Schipper (1934–2021), niederländischer Sinologe
 Mathias Schipper (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Max Schipper (1900–1951), österreichischer Schauspieler
 Sebastian Schipper (* 1968), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Steven Schipper, kanadischer Regisseur und Theaterleiter

Siehe auch:
 Schiffer
 Schippers
 Schippert
 Shipper